Дениз Акдениз (; род. , Мельбурн) — австралийский актёр.

Биография 
Дениз Акдениз родился 16 мая 1990 года в Мельбурне (Австралия). Он имеет турецкое происхождение, его родители эмигрировали из Измира в 1987 году. Его отец, Атилла, преподаватель в Университете Мельбурна, а мать, Айсель, является биохимиком.

Дениз дебютировал в кино в 2005 году. В 2010 году он был номинирован на премию «Inside Film Awards» в категории «Лучший актёр» за роль в фильме «Вторжение: Битва за рай».

До переезда в Лос-Анджелес в январе 2013 года, Дениз занимался с Брюсом Александром в актёрской студии Мельбурна. В 2014 году Дениз снялся в роли Барахила в фильме «Я, Франкенштейн» и в роли Имама в фильме «Искатель воды». С 2016 по 2017 год играл в сериале «Однажды в сказке».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Австралии